|-
| (157101) 2004 JL14||||9 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157102) 2004 JU14||||9 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157103) 2004 JG16||||11 травня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157104) 2004 JS33||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157105) 2004 JV33||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157106) 2004 JQ35||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157107) 2004 JY35||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157108) 2004 LF5||||12 червня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157109) 2004 LU7||||11 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157110) 2004 LG11||||10 червня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (157111) 2004 LU23||||15 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157112) 2004 LH25||||15 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157113) 2004 LW25||||15 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157114) 2004 LX25||||15 червня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157115) 2004 LF27||||12 червня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157116) 2004 MG1||||16 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157117) 2004 MC7||||22 червня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157118) 2004 NT||2004 NT||7 липня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (157119) 2004 NF2||||9 липня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (157120) 2004 NH4||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157121) 2004 NC5||||9 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157122) 2004 NG5||||9 липня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157123) 2004 NW5||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157124) 2004 NJ13||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157125) 2004 NQ15||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157126) 2004 NA17||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157127) 2004 NM17||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157128) 2004 NQ20||||14 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157129) 2004 NT20||||14 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157130) 2004 NZ24||||15 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157131) 2004 NG25||||15 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157132) 2004 NS26||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157133) 2004 NX30||||9 липня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157134) 2004 OR||2004 OR||17 липня 2004||Обсерваторія 7300||Вільям Йон
|-
| (157135) 2004 OC3||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157136) 2004 OD3||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157137) 2004 OY4||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157138) 2004 OU5||||17 липня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (157139) 2004 OE11||||25 липня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157140) 2004 OG11||||25 липня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 157141 Sopron||||6 серпня 2004||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Томаш Салаї
|-
| (157142) 2004 PV1||||6 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (157143) 2004 PX1||||6 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (157144) 2004 PR2||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157145) 2004 PW2||||3 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (157146) 2004 PK7||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157147) 2004 PQ7||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157148) 2004 PK11||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157149) 2004 PB12||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157150) 2004 PO14||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157151) 2004 PU14||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157152) 2004 PH18||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157153) 2004 PF19||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157154) 2004 PM19||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157155) 2004 PR20||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157156) 2004 PG22||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157157) 2004 PB28||||5 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157158) 2004 PO28||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157159) 2004 PU30||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157160) 2004 PA32||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157161) 2004 PR32||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157162) 2004 PW34||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157163) 2004 PD35||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157164) 2004 PN36||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157165) 2004 PT36||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157166) 2004 PY37||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157167) 2004 PQ42||||9 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157168) 2004 PY43||||6 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (157169) 2004 PM45||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157170) 2004 PG49||||8 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (157171) 2004 PX49||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157172) 2004 PF51||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157173) 2004 PC54||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (157174) 2004 PJ58||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157175) 2004 PU58||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157176) 2004 PC60||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157177) 2004 PP61||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157178) 2004 PR61||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157179) 2004 PW66||||11 серпня 2004||Астрономічна обсерваторія Консель||Астрономічна обсерваторія Консель
|-
| (157180) 2004 PH71||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157181) 2004 PF83||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157182) 2004 PD84||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157183) 2004 PK85||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157184) 2004 PL85||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157185) 2004 PX89||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157186) 2004 PU96||||11 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (157187) 2004 PZ99||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157188) 2004 PU103||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157189) 2004 PX106||||15 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (157190) 2004 PK113||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (157191) 2004 QL2||||20 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157192) 2004 QB4||||19 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (157193) 2004 QU5||||17 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 157194 Саддлмайєр (Saddlemyer)||||21 серпня 2004||Обсерваторія Мауна-Кеа||Девід Белем
|-
| (157195) 2004 QX19||||22 серпня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (157196) 2004 QU21||||25 серпня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (157197) 2004 QN24||||20 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (157198) 2004 RU1||||4 вересня 2004||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер, Ендрю Лов
|-
| (157199) 2004 RZ8||||6 вересня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (157200) 2004 RC9||||6 вересня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|}

Див. також 
 Список астероїдів

157100